Esistono più comuni francesi con questo nome

Lesperon – Landes
Lespéron (Ardèche)